Югозападна Азия е географски регион на континента Азия, разположен в неговата западна част. Територията на Югозападна Азия почти покрива традиционните европейски схващания за Близкия изток. Понятието Западна Азия става предпочитан израз на някои международни организации – например ООН, както и на някои африкански и азиатски държави – като Индия, за отбягване на европоцентризма.

История 
В територията на Югозападна Азия са възникнали едни от най-ранните цивилизации. В различни периоди от време, части от региона са били в пределите на следните държави: Новоасирийско царство, Нововавилонско царство, Ахеменидска империя, Селевкидска империя, Партско царство, Римска империя, Сасанидско царство, Византийска империя, Умаядски халифат, Арабски халифат, Династията Сефевиди и Османска империя.

География 

Общата площ на Югозападна Азия е 6 255 160 км2. Тя включва страните: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Грузия, Израел, Ирак, Иран, Йемен, Йордания, Катар, Кипър, Кувейт, Ливан, Обединени арабски емирства, Оман, Палестинска автономия, Саудитска Арабия, Сирия. Включва части от териториите на Турция (без Източна Тракия) и Египет (само Синайския полуостров).

Според ООН Армения, Азърбайджан и Грузия са част от Западна Азия, тъй като са разположени почти изцяло в този регион. Тези държави обаче принадлежат и към Закавказието, което обхваща части от Азия и Европа, и имат социално-политически връзки с него. От друга страна ООН определя Иран и Египет съответно в Южна Азия и Северна Африка.

Югозападна Азия е разположена на юг от Източна Европа и на запад от Цетрална и Южна Азия. Регионът е заобиколен е от седем основни морета и заливи – Егейско море, Черно море, Каспийско море, Персийски залив, Арабско море, Червено море и Средиземно море.

Население 
През 2010 година населението на Югозападна Азия е 313 428 000 души. Най-гъсто населените страни в региона са Иран и Турция, всяка с около 75 милиона души, следвана от Ирак с около 32 милиона души. Основните езици са арабски, който е официален език в 14 страни от региона, следван от турски и персийски. Ислямът е основна религия.

Основни народности които живеят в Югозападна Азия са: абхази, азери, араби, арменци, грузинци, гърци, евреи, кюрди, перси, пущуни, турци, туркмени, черкези, и др.

Държави

Икономика 
Икономиките на страните в Югозападна Азия са зависими от петрола. Повече от половината от световните петролни резерви и около 40 процента от естествените газови запаси в света се намират в региона. В началото на 21 век с най-развита икономика в региона е Турция, следвана от Саудитска Арабия и Иран.

Източници 

Западна Азия